Still ruht der See steht für:
 Still ruht der See, Kinderlied (1879) von Heinrich Pfeil
 Still ruht der See, Kinderliedparodie (um 1918) von Alois Hönle und Josef Gebhart
 Still ruht der See, Abendlied von Fred Endrikat
 Still ruht der See, Kinderliedadaption (1969) von Insterburg & Co.
 In Wahrheit: Still ruht der See
 Die Verbrechen des Professor Capellari: Still ruht der See, siehe Die Verbrechen des Professor Capellari #Folgen